Le Hurghada International 2011 est l'édition 2011 du tournoi de squash Hurghada International qui se déroule à Hurghada du 12 au . Le tournoi appartient à la catégorie PSA International 70 et il est doté de  de prix.

Ramy Ashour remporte son troisième Hurghada International consécutif, en battant Karim Darwish en finale.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hurghada International
 Hurghada International féminin 2011
 Saison 2011 de la PSA

Liens externes 

Masculin 2011
Squash en 2011
Sport en Égypte en 2011
Sport en mai 2011